Wideman ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wideman (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Dennis Wideman (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 John Edgar Wideman (* 1941), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lydia Wideman (1920–2019), finnische Skilangläuferin

Ort:
 Wideman (Arkansas)

Siehe auch:
 Widemann
 Wydeman